Nome di due medaglie di campagna militare inglesi:
General Service Medal (1918)
General Service Medal (1962)